Урга — територія кохання — спільний радянсько-французький кінофільм 1991 року.
 Урга (авіакомпанія), Урга (Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА», Air Urga) — українська авіакомпанія, що базується в аеропорту «Кіровоград».